Stylopage är ett släkte av svampar. Stylopage ingår i familjen Zoopagaceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Stylopage